A kínai szó jelentései:
kínai, a Kínai Népköztársaságban élő nemzetiségek összefoglaló neve;
han kínaiak, Kína legnagyobb népcsoportja
kínai, nyelv(család);
kínai, mandarin, kínai államnyelv.

Kapcsolódó szócikkek 
Kínai Népköztársaság (Kína)
Kínai Köztársaság (Tajvan)

Kultúra
kínai festészet
kínai filmművészet
kínai filozófia
kínai irodalom
kínai írás
kínai konyha
kínai színházművészet
kínai zene

Matematika
kínai maradéktétel
kínai postás probléma